The Money Pit (film), een Amerikaanse komische film uit 1986 geregisseerd door Richard Benjamin 
Oak Island (Canada)#De geldput, een put met geld (The Money Pit) die zich op het Canadese eiland Oak Island zou bevinden